Schultesia es el nombre científico de tres géneros biológicos:

 Schultesia, género con 30 especies de plantas con flores perteneciente a la familia Gentianaceae.
 Schultesia, género con 2 especies de insectos perteneciente a la familia Blaberidae.
 Schultesia es también el sinónimo de otro género de plantas, Wahlenbergia.